Jack Clark puede referirse a:
Jack Clark (presentador) (1925–1988), presentador de televisión estadounidense.
Jack J. Clark (1879-1947), actor y director cinematográfico estadounidense.
Jack Clark (béisbol) (1955), jugador de béisbol estadounidense.
Jack Clark (ciclista) (1887-?), ciclista australiano.